Trajan steht für:

 Trajan (53–117), römischer Kaiser
 Trajan (Schriftart), Schriftart für Adobe

Siehe auch:
 Traian
 Traianus